U21-Europamästerskapet i fotboll 1978 spelades under två år mellan 1976 och 1978. Totalt 24 lag deltog i turneringen. Jugoslavien vann turneringen efter att ha besegrat Östtyskland i EM-finalen. Lagen delades upp i åtta grupper med tre lag i varje grupp, där varje gruppsegrare gick vidare till slutspel. Slutspel bestod av dubbelmöten och inleddes med kvartsfinaler.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Källor
RSSSF

1976 i Europa
1977 i Europa
1978 i Europa
Fotbollsåret 1976
Fotbollsåret 1977
Fotbollsåret 1978
1978